Warsaw Cup 2015 – dziewiąte zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2015/2016. Zawody rozgrywano od 26 do 29 listopada 2015 roku w hali Torwar II w Warszawie.

Wśród solistów triumfował Aleksandr Samarin, natomiast w rywalizacji solistek najlepsza okazała się Jelizawieta Tuktamyszewa. Spośród par sportowych najlepsi byli reprezentanci Niemiec Alona Sawczenko i Bruno Massot. Tytuł w rywalizacji par tanecznych wywalczyli Włosi Charlène Guignard i Marco Fabbri.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2015
2015 w łyżwiarstwie figurowym
2015 w polskim sporcie